Hymn – singolo di Moby del 1994
 Hymn – brano musicale di Kesha del 2017
 Hymn – album di Sarah Brightman del 2018
 Hymn dall'LP Quartet – singolo degli Ultravox del 1982

Pagine correlate 
Hymns